Ормессо́н-сюр-Марн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 16 км на південний схід від Парижа, 6 км на схід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 3745 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10406,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Ормессон-сюр-Марн
 [ Розташування муніципалітету Ормессон-сюр-Марн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн